Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel: Qatar Total Open) van 2021 vond plaats van maandag 1 tot en met zaterdag 6 maart 2021 in Doha, Qatar. Het was de negentiende editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Aryna Sabalenka was het derde reekshoofd. Zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Oekraïense Elina Svitolina bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Viktoryja Azarenka.

Het vierde reekshoofd, Petra Kvitová uit Tsjechië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de onge­plaatste Spaanse Garbiñe Muguruza in twee sets. Kvitová wist voor de tweede keer het toer­nooi van Doha op haar naam te schrij­ven – ook in 2018 won zij in de eind­strijd van Muguruza. Het was haar 28e WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij won US$ 68.570 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens was het vijfde reekshoofd – zij strandde al in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Monica Niculescu en Jeļena Ostapenko.

Het als tweede geplaatste duo Nicole Melichar en Demi Schuurs won het toer­nooi. In de op vrijdag 5 maart gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Monica Niculescu en Jeļena Ostapenko in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Melichar had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Nederlandse Schuurs elf.

Het Nederlandse team Kiki Bertens en Lesley Pattinama-Kerkhove bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Doha 2021
Doha